Jill Trenary, née le , est une ancienne patineuse artistique américaine. Trois fois championne des États-Unis, elle a remporté le titre mondial en 1990.

Biographie

Carrière sportive

Vie privée 
Elle est mariée à Christopher Dean.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en août 1968
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988